Most Przyjaźni – most przez rzekę Dunaj na granicy rumuńsko-bułgarskiej.
 Most Przyjaźni – most przez rzekę Parana na granicy Paragwaj-Brazylia
 Most przyjaźni tajsko-laotańskiej – most przez rzekę Mekong na granicy tajsko-laotańskiej
Most Przyjaźni - most przez rzekę Olzę na granicy polsko-czeskiej